Bəcirəvan – centro abitato del distretto di Bərdə, in Azerbaigian
 Bəcirəvan – centro abitato del distretto di Cəlilabad, in Azerbaigian
 Bəcirəvan – centro abitato del distretto di Imishli, in Azerbaigian